Ю́рий Тимофе́евич Галанско́в (19 июня 1939, Москва — 4 ноября 1972, Барашево) — русский советский поэт, диссидент.

Биография 
Родился в рабочей семье. В 1960 году поступил на заочное отделение исторического факультета МГУ, исключён после второго семестра за независимость суждений. В 1965 году поступил на вечернее отделение факультета государственного делопроизводства Московского государственного историко-архивного института.

Активист неформальных поэтических чтений на площади Маяковского (1959—1961).

Политические взгляды Галанскова были довольно эклектичны: они включали в себя элементы анархического пацифизма, солидаризма (последний год перед арестом он тесно взаимодействовал с Народно-трудовым союзом; по информации руководства НТС, он был даже членом организации) и радикального антикоммунизма. В начале 1960-х некоторые инакомыслящие всерьёз рассматривали возможность насильственных форм борьбы с режимом, а Галансков, последовательный сторонник ненасилия, в 1960—1961 годах выступал с инициативой создания «Всемирного Союза сторонников всеобщего разоружения» и даже написал для будущей организации проект программы.

В 1961 году входил в группу, выпустившую самиздатский сборник «Феникс» № 1, в котором были напечатаны его стихотворения «Человеческий манифест» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В 1962-м сборник был опубликован в издававшемся в Германии на русском языке журнале «Грани», № 52. Второй номер «Феникса» (или «Феникс-66») Галансков издал самостоятельно, в нём была опубликована его статья «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире».

5 декабря 1965 года участвовал в «митинге гласности» в Москве.

19 января 1967 года Галансков был арестован.

12 января 1968 года Галанскова вместе с А. Гинзбургом, которому он помогал в работе над «Белой книгой» о процессе Синявского-Даниэля (Дело Гинзбурга и Галанскова), приговорили к 7 годам лагерей строгого режима. В это же время у него была диагностирована язва двенадцатиперстной кишки. Отбывал срок в  в посёлке Озёрном (Мордовия). Подавать прошение о помиловании категорически отказался, так как оно означало бы признание вины. 4 ноября 1972 года умер в лагерной больнице от заражения крови после операции.

На его могиле за территорией лагеря вместо дощечки с номером разрешили поставить деревянный крест. 1 сентября 1991 года прах Юрия Галанскова был перевезён в Москву и захоронен на . Там же установлен памятник.

4 ноября 1992 года, в 20-летнюю годовщину смерти, в фойе Московского государственного архивного института (улица Никольская, 15) по инициативе общественности была установлена мемориальная доска Ю. Т. Галанскову, демонтированная в 1996 году.

В 2018 году снят фильм «Облепиховое лето», в котором эпизодически представлен и Галансков.

Оценки 
Для лирики Галанскова характерны сильные образы, часто она становится похожа на ритмическую прозу, кричащую отчаянием, освобождающуюся от навязчивых видений о насилии»

Примечания

Ссылки 
 Юрий Галансков. Франкфурт-на Майне: Посев, 1980.
 Ряд статей, писем и стихотворений Ю. Т. Галанскова в проекте Вячеслава Игрунова
 Поэзия Московского университета
 Антология самиздата
 А. А. Амальрик о Ю. Т. Галанскове в книге «Записки диссидента» Гл. 1 и гл. 4.
 Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы
 Из биографического словаря «Диссиденты Восточной и Центральной Европы»

Выпускники МГИАИ
Русские поэты
Советские диссиденты
Диссиденты Москвы
Анархисты России
Анархо-пацифисты
Сторонники ненасилия
Члены НТС
Персоналии:Самиздат
Использование психиатрии в политических целях:Персоналии
Репрессированные в СССР
Умершие в тюрьмах СССР
Перезахороненные
Похороненные на Котляковском кладбище‎
Заключённые Дубравлага